Моніка Селеш виграла титул, у фіналі перемігши Кончіту Мартінес з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main Draw 

Matrix Essentials Evert Cup, одиночний розряд